Giovanni Moretti (1923-2018) est un archevêque et un nonce apostolique. 
 Giovanni Moretti, dit Nanni Moretti, est un réalisateur et acteur de cinéma italien né à Brunico le .